Lipsky est un patronyme porté notamment par :

 Eleazar Lipsky (1911-1993), écrivain américain,nouvelliste et auteur de roman policier ;
 Florence Lipsky (1960-), architecte française et professeur d'architecture ;
 Haïm Lipsky (1922-2017), violoniste juif polonais ;
 John Lipsky (1947-), économiste et financier américain ;
 Michael Lipsky (1940-), politiste américain et militant des droits civiques et sociaux ;
 Scott Lipsky (1981-), joueur de tennis américain

Patronyme juif